

Presentación previa 
El estadounidense Jack Sock fue el campeón defensor pero no pudo defender su título ya que decidió participar en el Masters de Shanghái 2013 .

El canadiense Peter Polansky es el nuevo campeón del torneo, tras derrotar al australiano Matthew Ebden por 7-5, 6-3 en la final.

Cabezas de serie 

 Denis Kudla (Semifinales)
 Tim Smyczek (Semifinales)
 Matthew Ebden (Final)
 Alex Kuznetsov (Primera ronda)

<li>  Rajeev Ram (Segunda ronda)
<li>  Rhyne Williams (Segunda ronda)
<li>  Donald Young (Cuartos de final)
<li>  Bradley Klahn (Segunda ronda)

Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Rondas finales

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Tiburón 2013